Шанино — опустевшая деревня в Смоленском районе Смоленской области России.

История 
Согласно справочнику административно-территориального устройства Смоленской области деревня последний раз учитывалась в 1939 году.

География 
Находилась в 1,5 верстах северо-восточнее современной деревни Сож,

Транспорт 
Рядом проходит старая дорога Смоленск — Хиславичи.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Смоленского района Смоленской области